Kallenturm (Kahlenturm) steht für
 Kallenturm (Euskirchen), Turm der Stadtbefestigung
 Kallenturm (Rheinbach), Turm der Stadtbefestigung